Pyaang peut désigner :
 les Pyaang, un peuple de République démocratique du Congo
 le pyaang (ou pianga), un dialecte kuba